Ladislau de Napoli () a fost rege al regatului de Napoli și rege nominal al regatului Ungarei și Croația. A fost ultimul descendent masculin al Casei de Anjou.

Note

Nașteri în 1377
Decese în 1414
Monarhi ai Neapolelui
Oameni din Napoli